CUN, sigle composé des trois lettres C, U et N, peut faire référence à :
 Commission d'utilisation nationale, une commission de la Société centrale canine.

CUN est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Cancún, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Cun est un nom qui peut faire référence à :
 Cūn, un idéogramme chinois, signifiant village ;
 Cùn, une unité de longueur traditionnelle chinoise ;
 Cun, une unité de mesure d'angle utilisée en astronomie chinoise ;
 cun, une langue tai-kadai.

Code IATA des aéroports